est la formule brute de plusieurs isomères.

 4,4'-diéthanoyloxydiphényldiéthyne, numéro CAS 
 phénolphtaléine, numéro CAS 
 phtalate de diphényle ou 1,2-benzenedicarboxylate de diphényle, numéro CAS 
 isophtalate de diphényle ou 1,3-benzenedicarboxylate de diphényle, numéro CAS 
 téréphtalate de diphényle ou 1,4-benzenedicarboxylate de diphényle, numéro CAS 
 2,4-dihydroxy-4-benzoate de benzophénone, numéro CAS 
 1,2-bis(benzoyloxy)benzène, numéro CAS 
 2,4-dibenzoyl résorcine, numéro CAS 
 4,6-dibenzoyl résorcine, numéro CAS